Kawraiski ist der Familienname von:

 Wladimir Wladimirowitsch Kawraiski (1884–1954), sowjetischer Astronom und Kartograph

Sonstiges:
 Kawraiski-VII-Projektion, Kartennetzentwurf
 Kavrayskiy Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika